Dambee ist der deutsche Name zweier Orte im ehemaligen Landkreis Stolp auf heutigem polnischen Boden in der Woiwodschaft Pommern:
 Dambee (1938–45 Eichweide), Gemeinde Schmolsin, heute nicht mehr existent
 Dambee (1938–45 Eichen), Gemeinde Wottnogge (1938–45 Mühlental (Pom.)), siehe Dąbie (Czarna Dąbrówka)